Griesemer ist der Familienname folgender Personen:

 James R. Griesemer, Professor für Philosophie an der University of California, Davis 
 John Griesemer (* 1947), US-amerikanischer Journalist, Autor und Schauspieler
 Robert Griesemer, Informatiker